Finella är ett släkte av snäckor. Finella ingår i familjen Obtortionidae.

Finella är enda släktet i familjen Obtortionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Finella